Медаља за ревносну службу може означавати:

 Медаља за ревносну службу — одликовање Кнежевине Србије установљено 1878. године.
 Медаља за ревносну службу — одликовање Краљевине Србије установљено 1913. године.
 Медаља за ревносну службу — одликовање Републике Србије установљено 2009. године.